Protoschizomidae är en familj av spindeldjur. Protoschizomidae ingår i överfamiljen Hubbardioidea, ordningen schizomider, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Protoschizomidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Schizomider
Protoschizomidae